Ел Парагвас има више значења:

 Ел Парагвас (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Парагвас (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику